Kisir steht für:
 Kisir (Fluss), einen Nebenfluss des Kasyr in Russland
 Kisir, siehe Tanbura, eine Leier im Sudan, in Ägypten und auf der Arabischen Halbinsel
 Kısır  ein türkisches Gericht